Mare de Déu del Coll (Barcelona), església al barri del Coll (districte de Gràcia, Barcelona)
 Mare de Déu del Coll (Guiró), ermita del poble de Guiró de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Mare de Déu del Coll de Salàs església parroquial de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
 Mare de Déu del Coll d'Osor, santuari marià a Osor (l'Urgell).
 Mare de Déu del Coll (Guàrdia Lada), església a Montoliu de Segarra.